Чуриково — название населённых пунктов в России:

 Чуриково — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Чуриково — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.